Früchtchen steht für:

 freches Früchtchen, umgangssprachlich für ungezogenes Kind oder Jugendlicher
 Diminutiv von Frucht

Filme:
 Csibi, der Fratz (Früchtchen)
 Ein tolles Früchtchen (Das Früchtchen)